Ромериљос има више значења:

 Ромериљос (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ромериљос (Викторија), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ромериљос (Сичу), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ромериљос (Лас Минас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ромериљос, Исла Хуан А. Рамирез (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику